Villard, település Franciaországban, Creuse megyében
Villard, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében
Villard-Reculas, település Franciaországban, Isère megyében
Villard-Reymond, település Franciaországban, Isère megyében
Villards-d’Héria, település Franciaországban, Jura megyében
Villard-de-Lans, település Franciaországban, Isère megyében
Villard-Bonnot, település Franciaországban, Isère megyében
Villard-Notre-Dame, település Franciaországban, Isère megyében
Villard-Saint-Sauveur, település Franciaországban, Jura megyében
Villard-sur-Bienne, település Franciaországban, Jura megyében